La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della XV Olimpiade si è disputata i giorni 25 e 26 luglio 1952 allo Stadio olimpico di Helsinki.

L'eccellenza mondiale

Risultati

Classifica Finale 
Il campione olimpico e primatista mondiale (7.825 punti) in carica, lo statunitense Mathias, vince con un distacco di ben 912 punti sul secondo classificato, migliorando anche il proprio record mondiale.

Appagato dalle sue vittorie e dal suo record, Mathias si ritira giovanissimo dalla scena agonistica. Non ha ancora compiuto 22 anni, ha disputato 11 decathlon in carriera e li ha vinti tutti.
Il suo record di due vittorie consecutive nel Decathlon sarà eguagliato dal britannico Daley Thompson negli anni 1980 e 1984.

Tutte le prove

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 TF Filmarchiv,  (filmato amatoriale)

Atletica leggera maschile ai Giochi della XV Olimpiade
1952